STAG3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 7-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 225 амінокислот, а молекулярна маса — 139 034.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як клітинний цикл, розходження хромосом, мейоз, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у ядрі, хромосомах, центромерах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Некатегоризовані білки